Drei Schiffe der United States Navy tragen den Namen USS Freedom:

 Die erste USS Freedom (ID-3024) war ein Frachtschiff, das während und nach dem Ersten Weltkrieg in Dienst stand. 
 Die zweite Freedom (IX-43) war ein nicht in Dienst gestellter Schoner 
 Die dritte USS Freedom (LCS-1) ist das erste Schiff der Freedom-Klasse von Littoral Combat Ships

Freedom